Abertura econômica da China — desde 1978
 Boom econômico dos Estados Unidos na década de 1990
 Expansão econômica do pós-Segunda Guerra Mundial
 Milagre do Reno — ou Wirtschaftswunder; crescimento econômico pós-guerra na Áustria e na Alemanha Ocidental
 Milagre do Rio Han — crescimento econômico na Coreia do Sul
 Trinta Gloriosos — crescimento econômico pós-guerra na França entre 1945 e 1975
 Milagre econômico brasileiro — de 1968 a 1973
 Milagre econômico chileno — desde 1970
 Milagre econômico grego — entre as décadas de 1950 e 1970
 Milagre econômico italiano — de 1955 a 1972
 Milagre econômico japonês — de 1950 a 1975
 Tigres asiáticos — crescimento econômico em Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, entre as décadas de 1960 e 1990
 Tigres bálticos — crescimento econômico na Estônia, Letônia, Lituânia, desde a década de 2000
 Milagre econômico filipino — crescimento econômico nas Filipinas desde 2010

Ver também 
Economia tigre